Вавилон је реч која потиче из хебрејског, и значи „конфузија“. Може бити:

 Вавилон, антички град у Месопотамији
 Вавилон, филм из 2006.
или:
 Вавилонија, царство

Види још 
 Вавилонска кула
 Бабилон (вишезначна одредница)